Asnar I Galí (? - 839), comte d'Aragó probablement besnet d'un tal Galí un cabdill franc 
 Asnar II Galí d'Aragó (? - 893), comte d'Urgell i Cerdanya fill i successor de Galí I Asnar 
 Galí I Asnar (? - 867), comte d'Urgell i Cerdanya fill d'Asnar I Galí 
 Galí I Garcés d'Aragó (? - 844), comte d'Aragó (833-844), cosí de Galí I Asnar 
 Galí III d'Aragó fill d'Asnar II Galí d'Aragó i la seva esposa Ònnega de Pamplona
 Galí de Santmartí, repoblador del Penedès
 Pere Galí i Fraginet
 Alexandre Galí i Coll, pedagog, lingüista i historiador